Очеретько — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Очеретько, Иван Данилович (1908—1989) — старший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Очеретько, Митрофан Михайлович (1884—1930) — украинский военный деятель, подполковник армии УНР.